827-й отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 827-й оарадн РГК.

История 

Сформирован 4 мая 1942 года в составе 16-й армии  Западного фронта  (Постановление ГКО СССР № 1525/ сс от 2 апреля 1942 года (о формировании орадн).

В действующей армии с 4.05.1942 по 22.04.1944.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений  16-й армии , 11-й гв. армии   Западного  ,  Брянского  и 1-го Прибалтийского  фронтов.
22 мая 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019 «Об усилении армий артиллерийскими средствами контрбатарейной борьбы», , директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 827-й оарадн обращён на формирование 149-й  пабр 11-й гв. армии 1-го Прибалтийского фронта    .

Состав 

до октября 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
батарея звуковой разведки (БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
артиллерийский метеорологический взвод (АМВ) (в октябре 1943 года передан в штабную батарею УКАРТ армии)
хозяйственный взвод

с октября 1943 года
Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
 капитан Платович Борис Иосифович
 майор Елисеев Александр Михайлович 
 капитан, майор Гудзь Яков Сергеевич

Заместитель командира дивизиона
 капитан Синельников Александр Васильевич

Начальник штаба дивизиона
 капитан Гудзь Яков Сергеевич
 капитан Самойлов Михаил Данилович 

Заместитель командира дивизиона по политической части(Военный комиссар)
 батальонный комиссар Макаров
 ст. политрук, майор Маслов Владимир Иванович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Савушкин Николай Алексеевич

Помощник командира дивизиона по снабжению
 ст. лейтенант Наседкин Василий Михайлович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР(до октября 1943 года)
 ст. лейтенант Чуканов Пётр Михайлович

Командир 1-й БЗР
 ст. лейтенант Акберов Борис Георгиевич

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Чуканов Пётр Михайлович

Командир БТР
 капитан Самойлов Михаил Данилович 
 ст. лейтенант Власюк Тарас Терентьевич

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Найденко Павел Степанович

Командир ФГВ
 ст. лейтенант Лютиков Григорий Павлович

Командир АМВ(до октября 1943 года)
 ст. лейтенант Минаев Василий Семёнович

Примечания

Литература

Ссылки 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://podvignaroda.ru/?#tab=navPeople_search
 https://pamyat-naroda.ru/documents/?static_hash=2bd3cbedd382094c4868ada0891f11c4v9&q=827%20орадн&use_main_string=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&division=827%20орадн

 

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны